Frente (span. frente ‚Front‘) ist Namensbestandteil folgender politischer Gruppen:

 Frente Amplio:
 Frente Amplio (Costa Rica)
 Frente Amplio (Bolivien)
 Frente Amplio (Guatemala)
 Frente Amplio (Uruguay)
 Frente Democrático Nacional
 Frente Democrático Salvadoreño
 Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
 Frente de Liberación, siehe Nationale Befreiungsfront
 Frente de Libertação de Moçambique
 Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda
 Frente Nacional de Libertação de Angola
 Frente País Solidario
 Frente Patriótico Manuel Rodríguez
 Frente Polisario
 Frente Popular
 Frente Popular (Chile)
 Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente, siehe FRETILIN
 Frente Sandinista de Liberación Nacional
 Frente de Unidad Nacional
 Frente para la Victoria (Argentinien)
 Frente Para la Victoria (Bolivien)

Frente! steht für:
 Frente!, eine australische Pop-/Rock-Gruppe